Foucher de Chartres (1059 circa – 1127 circa) – storico e scrittore francese
 Simon Foucher (1644-1696) – filosofo e abate francese